Харвуд () — английская фамилия.

 Рональд Харвуд (1934—2020) — английский писатель, драматург и сценарист.
 Фрэнсис Харвуд (1727 — 1783) — английский скульптор, работавший в Италии.
 Эндрю Харвуд (1945—2008) — австралийский телеведущий и актёр.

Топоним 
 Харвуд — деревня в округе Вернон, штат Миссури, США.